Василица може да се отнася за:

 Банго Васил – циганската Нова година
 Горна Василица – село в България
 Долна Василица – обезлюдено село в България
 Василица – планина в Гърция
 Ски курорт Василица – гръцки курорт